

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Nowodwory – część miasta Ciechanowiec
 Nowodwory – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Nowodwory – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec

Zobacz też 
 Szczyty-Nowodwory
 Nowe Dwory, Nowy Dwór